Тузлукушевский сельсовет— название двух сельсоветов в Башкортостане

 Тузлукушевский сельсовет — в Белебеевском районе
 Тузлукушевский сельсовет — в Чекмагушевском районе